Drive Control System (motorfietstechniek)
 Distributed control system (industriële automatisering)
 Dynamische Condylaire Schroef (type kunstgewricht)
 SV DCS, een voetbalclub uit Zevenaar
 Dichloorsilaan, een kleurloze gasvormige verbinding
 Digital Coded Squelch, een techniek die bij radiocommunicatie wordt gebruikt
 Departure Control System (passagiers-afhandeling op luchthavens)